Виктор Ерёмин: Ерёмин, Виктор Алексеевич (1927 — ?) — советский передовик производства в монтажно-строительной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Ерёмин, Виктор Васильевич (1947 — ?) — советский хоккеист.
 Ерёмин, Виктор Владимирович (1953—1989) — капитан милиции, кавалер ордена Красной Звезды.
 Ерёмин, Виктор Сергеевич (1930—2018) — генерал-лейтенант.